Donker ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Donker (* 1965), niederländische Journalistin und Chefredakteurin
 Dirk Donker Curtius (1792–1864), niederländischer Staatsmann
 Willem Boudewijn Donker Curtius van Tienhoven (1778–1858), niederländischer Jurist und Staatsminister